Равно (, , ) — боснійська громада, розташована в Герцеговинсько-Неретванському кантоні Федерації Боснії і Герцеговини.
 Равно (, ) — село в Герцеговинсько-Неретванському кантоні Боснії і Герцеговини, центр однойменної громади.
 Равно (Кршко) () — поселення в общині Кршко, Споднєпосавський регіон, Словенія.
 Равно-Нивиште () — село в Смолянській області Болгарії.
 Равно-Село () — село в Тирговиштській області Болгарії.
 Равно Брдо () — поселення в общині Любляна, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
 Равно () — село в Разградській області Болгарії.
 Равно (Добє) () — поселення в общині Добє, Савинський регіон, Словенія.

Див. також 
 Равна
 Равне